

Каршниці — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Каршниці — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Каршниці — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства